Zamach stanu w Polsce (1918)
 Zamach stanu w Polsce (1919)
 Przewrót majowy (1926)